Claudio Borghi ist der Name folgender Personen:

* Claudio Borghi (Fußballspieler) (* 1964), argentinischer Fußballspieler und -trainer, Weltmeister 1986
 Claudio Borghi (Politiker) (* 1970), italienischer Politiker (Lega Nord)